Чекист — многозначное слово:

 Чекист в узком смысле — сотрудник Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ЧК) и её подразделений на местах.
 Чекист в широком смысле — первоначально сотрудник ЧК, далее её организаций-правопреемников, то есть сотрудник органов государственной безопасности: органов ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ, ФСО, СВР, СБУ на Украине и КНБ в Казахстане и др.
 «Почётный чекист» — наградной знак.

Топонимы 
 Чекист — посёлок (переулок) в составе города Северска.
 Чекист (до 1990-х годов — 4-й километр Томск—Чекист) — посёлок в составе города Томск.

Названия 
 «Чекист» — алмаз Алмазного фонда СССР.
 «Чекист» — биографическая повесть советского писателя Якова Резника о личности и судьбе Якова Юровского.
 «Чекисты» — пьеса М. Э. Козакова.
 «Городок чекистов» — жилой комплекс в Екатеринбурге.
 «Сотрудник ЧК» — фильм (1963).
 «Повесть о чекисте» — фильм (1969).
 «Чекист» — фильм (1992).

См. также

Примечания